Calcis (Etòlia), ciutat d'Etòlia.
 Calcis (Eubea), moderna Kalkis, medieval ciutat de Negrepont
 Calcis ad Belum, moderna Kinnasrin
 Regne de Calcis (Chalcis), regne a Iturea